Дуель — поєдинок, двобій.
 Дуель (оповідання) — оповідання А. П. Чехова
 Дуель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот
 Дуель — картина Рєпіна.

Фільми 

 «Дуель» — радянський художній фільм 1961 року.
 «Дуель» — американський телефільм 1971 року, реж. Стівен Спілберг.
  — румунський фільм 1981 року, реж. Серджиу Ніколаеску.
 «Дуель» — південнокорейський телесеріал 2017 року.